Boddington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Boddington (ort), Western Australia, 
 Boddington (region), Western Australia,

Storbritannien 

 Boddington, Gloucestershire, ort i England, 
 Boddington, Northamptonshire, civil parish i England, 

Robotskapade Australienförgreningar